

Населені пункти та їхні частини
 Лісево — гміна в Хелмінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Лісево — село в гміні Лісево Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лісево — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лісево — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Лісево — село в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства
 Лісево — село в гміні Ґневіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Лісево — село в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства
 Лісево — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лісево — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Лісево — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Лісево — частина села Жуково в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Лісево — частина села Конажини в гміні Стара Кішева Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки